JDM est un sigle pouvant désigner :
 Japanese domestic market, un terme qui désigne une voiture de production japonaise;
 Java Data Mining, une interface de programmation Java ;
 Le Journal de Mickey, un magazine hebdomadaire français de bande dessinée Disney ;
 Jardin du Michel, un festival de musique ;
 Le Journal de Montréal, un journal quotidien de la métropole québécoise ;
 Le Journal des Motards, un journal bimestriel écrit par ses lecteurs en remplacement du mensuel Le monde de la moto.